Г̑ г̑ (Ге з перевернутим бревом) - кирилична літера, яка наявна в алеутській мові, де позначає дзвінкий увулярний фрикативний /ʁ/.

Джерела 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ge_with_inverted_breve